José Celso Guida é um produtor musical brasileiro.

Já participou de discos de  artistas como BLITZ, Dalto, Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Roberto Ribeiro, Premeditando o Breque, Nana Caymmi, Família Caymmi, Elymar Santos, Vinícius Cantuária, Beto Guedes, 14 Bis, Dulce Quental, Gonzaguinha, Wando, Hermeto Pascoal, Agepê, Chitãozinho & Xororó, Sandy & Junior, Cássia Eller, Lulu Santos, Maria Bethânia, Léo Gandelman, entre outros.

Produtores musicais do Brasil